Taissa Farmiga – attrice statunitense
 Vera Farmiga – attrice, modella e regista statunitense